Samir Memišević est un footballeur international bosnien, né le  à Tuzla. Il évolue au poste de défenseur central avec le club d'Al Nasr SC.

Biographie

En club 

Samir Memišević joue deux matchs en Ligue Europa avec le club bosnien du Radnik Bijeljina.

Avec cette équipe, il remporte la Coupe de Bosnie-Herzégovine en 2016, inscrivant deux buts en finale contre le Sloboda Tuzla.

En sélection 

Samir Memišević obtient sa première sélection avec la Bosnie-Herzégovine le , lors d'un match amical perdu (1-3) face à l'Espagne.

Statistiques

Palmarès 
 FK Radnik Bijeljina
 Vainqueur de la Coupe de Bosnie-Herzégovine en 2016.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international bosnien
Joueur du FK Sloboda Tuzla
Joueur du FK Teleoptik
Joueur du FC Groningue
Joueur du Hebei China Fortune FC
Naissance en août 1993
Naissance à Tuzla